Malaysian Open – zawody golfowe
 Malaysian Open, Kuala Lumpur – zawody tenisowe mężczyzn
 WTA Malaysian Open – zawody tenisowe kobiet
 Malaysia Open – zawody badmintonowe
 Malaysian Open – zawody dartowe
 Malaysian Open Squash Championships – zawody w squashu